Dyrön kan avse:
Stora Dyrön – en ö i Tjörns kommun
Dyrön – en ö i Kristinehamns kommun som ingår i ett naturreservat se, Dyrön (naturreservat)